Md. Ridoyanul Hoq Siyam identificado como Ridoyanul Hoq é um produtor de cinema e ator, conhecido pelo filme de Natal The Noel Diary, o documentário Madre Teresa: No Greater Love. Ele tem créditos de diretor no filme musical Duran Duran: A Hollywood High.

Carreira
Ele fez sua estréia no cinema em 2020. Em 2022, trabalhou como ator em diversos filmes.

Filmografia
Duran Duran: A Hollywood High
Mother Teresa: No Greater Love
The Noel Diary
The Pez Outlaw
Write It Black
True Haunting
The Film Set

Referências 

Produtores de cinema
Atores de cinema
Cineastas